Honing est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
Henkjan Honing (né en 1959), musicien néerlandais
Yuri Honing (né en 1965), saxophoniste néerlandais

Toponyme

Honing, village du Suffolk

Voir aussi
Homing, capacité innée de oiseau à naviguer

Homonymie de patronyme